Takeshi hace referencia a varios artículos:

Personas de Japón
 Takeshi Aono, actor;
 Takeshi Kato, gimnasta;
 Takeshi Kitano, actor, cineasta, comediante, escritor, poeta, pintor y diseñador de videojuegos para adultos;
 Takeshi Kobayashi, músico y productor;
 Takeshi Kusao, actor;
 Takeshi Nakankari, músico guitarrista de rock;
 Takeshi Obata, dibujante;

Personajes de ficción
 Takeshi Hongō, personaje principal de la serie Kamen Rider, interpretado por Hiroshi Fujioka.
 Brock o Takeshi, personaje de Pokémon.